Canada
 Mount Moriah (Canada), een gemeente op het eiland Newfoundland

Verenigde Staten
 Mount Moriah (Missouri), een plaats in de staat Missouri
 Mount Moriah (Nevada), een berg in de staat Nevada
 Mount Moriah Wilderness, het wildernisgebied rondom die berg
 Mount Moriah (New Hampshire), een berg in de staat New Hampshire
 Mount Moriah (Philadelphia), een wijk van de stad Philadelphia in de staat Pennsylvania

Zie ook 
 Mount Moriah Cemetery
 Moria